Osoby o tym nazwisku:
 Daniił Pawluczenko – radziecki działacz partyjny i gospodarczy
 Konstantin Pawluczenko – kazachski piłkarz
 Roman Pawluczenko – rosyjski piłkarz